Топоним

 Тайсара (река) — река в Башкирии и Челябинской области, приток реки Малый Кизил;
 Тайсара (посёлок) — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.